2 miejscowości w Polsce:

 Worławki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Górowo Iławeckie
 Worławki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Świątki